BIRC6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 857 амінокислот, а молекулярна маса — 530 255.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, інгібіторів протеаз, інгібіторів тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки